Jarl Magnus Riiber, coureur de combiné nordique.
 Harald Johnas Riiber, coureur de combiné nordique.
 John Riiber, coureur de combiné nordique.
 , joueur de billard.
 , ingénieur.
 , homme d'affaires.
 , professeur.

Homonymie de patronyme norvégien